Мария Шарапова — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка Виктория Азаренко защищала свой титул и дошла до четвертьфинала, где не вышла на матч из-за болей в лодыжке.

Посев 
Все сеянные участницы начинают турнир со второго раунда.

  Виктория Азаренко (Четвертьфинал, отказ)
  Мария Шарапова (Титул)
  Агнешка Радваньская (Четвертый раунд)
  Анжелика Кербер (Полуфинал)
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Сара Эррани (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал, отказ)
  Каролина Возняцки (Финал)
  Марион Бартоли (Четвертый раунд)
  Надежда Петрова (Четвертый раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Третий раунд)
  Мария Кириленко (Полуфинал)
  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Слоан Стивенс (Второй раунд)
  Луция Шафаржова (Второй раунд)

<li> Екатерина Макарова (Второй раунд)
<li> Елена Янкович (Второй раунд)
<li> Клара Закопалова (Четвертый раунд)
<li> Се Шувэй (Второй раунд)
<li> Юлия Гёргес (Третий раунд)
<li> Варвара Лепченко (Второй раунд)
<li> Тамира Пашек (Второй раунд)
<li> Мона Бартель (Четвертый раунд)
<li> Карла Суарес Наварро (Третий раунд)
<li> Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
<li> Сорана Кырстя (Третий раунд)
<li> Кирстен Флипкенс (Третий раунд)
<li> Елена Веснина (Третий раунд)
<li> Янина Викмайер (Третий раунд)
<li> Ярослава Шведова (Второй раунд)
<li> Пэн Шуай (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2013